Проспе́кт Вату́тина — название объектов в нескольких городах.

Украина 
 Проспект Генерала Ватутина — прежнее название проспекта Романа Шухевича в Киеве.
 Проспект Ватутина — название проспекта в Донецке.
 Проспект Ватутина-проспект в Ватутино.

Россия 
 Проспект Ватутина — проспект в Белгороде.

Метрополитен 
 «Проспект Ватутина» — проектируемая станция метрополитена в Киеве.

См. также 
 Улица Ватутина
 Ватутин